L'édition 2006 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 10 au , sur gazon. Elle appartient à la catégorie ATP International Series.

Faits marquants 
 Mark Philippoussis remporte le tournoi en simple en battant en finale Justin Gimelstob. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Robert Kendrick et Jürgen Melzer s'imposent en finale face à Jeff Coetzee et Justin Gimelstob. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en juillet 2006